Змагання з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 79 кг на Олімпійських іграх 2016 року відбулися 14 серпня.

Призери

Турнір

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішний раунд

Примітки